Apache NiFi — это открытое программное обеспечение проекта Apache Software Foundation, предназначенное для автоматизации операций по обработке данных.

Описание 
Инструмент для извлечения, преобразования, загрузки (ETL), основан на программном обеспечении «NiagaraFiles», ранее разработанном Агентством национальной безопасности США (АНБ), которое также является источником части его нынешнего названия — NiFi . Он был открыт в рамках программы передачи технологий АНБ в 2014 году.     

Программный продукт разработан на модели программирования на основе потоков и предлагает функции, которые включают в себя возможность работы в кластерах, безопасность с использованием шифрования TLS, расширяемость (пользователи могут писать свои собственные приложения для расширения его возможностей) и пользовательский интерфейс для визуального просмотра и изменения сценариев обработки данных. 

Разработка программного обеспечения и коммерческая поддержка в настоящее время предлагаются компанией Hortonworks (теперь в составе  Cloudera ),  которая приобрела создателя NiFi, Onyara Inc. 

В феврале 2017 года программное обеспечение HPE SecureData для Hadoop и IoT стало первым в отрасли коммерческим продуктом, интегрировавшим NiFi  .

Компоненты 

NiFi — это программа Java, которая запускается на виртуальной машине Java, работающей на сервере.  Основными компонентами Nifi являются:

 Веб-сервер — компонент на основе HTTP, используемый для визуального анализа и отслеживания событий
 Контроллер потока — служит мозгом поведения NiFi. Контролирует работу расширений Nifi и планирует выделение ресурсов для этого.
 Расширения — различные плагины, позволяющие Nifi взаимодействовать с разного рода системами.
 Репозиторий FlowFile — используется NiFi для поддержания и отслеживания состояния текущего активного FlowFile или информации, которую NiFi помогает перемещать между системами.
 Репозиторий контента - здесь хранятся передаваемые данные
 Репозиторий происхождения - здесь хранятся данные, относящиеся к происхождению данных, проходящих через систему.

Примечания 

Программное обеспечение, написанное на Java
NiFi
Агентство национальной безопасности
Программы для управления данными